Kajerkan (district), een district en voormalige stad in het noorden van de Russische kraj Krasnojarsk
 Kajerkan (rivier), de rivier waaraan dit district ligt